The Pirates – cortometraggio del 1904 prodotto dalla Warwick Trading Company
The Pirates – cortometraggio del 1905 prodotto dalla S. Lubin
The Pirates – cortometraggio del 1913 diretto da George D. Baker
The Pirates – cortometraggio del 1922 diretto da John G. Blystone